Alcaracejos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcaracejos (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Alcaracejos (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar